ANH peut faire référence à :
  ;
 Alliance for Natural Health ;
 Association nationale de hockey, une ancienne organisation de hockey sur glace d'Amérique du Nord.

Anh peut faire référence à :
 un prénom vietnamien mixte signifiant rayon de Soleil.